Аблово — назва кількох населених пунктів у Росії:
  Аблово — село в Рибновському районі  Рязанської області
  Аблово — село в  Рязанському районі Рязанської області